Clough Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Clough Lake (Minnesota)
 Clough Lake (Garden County, Nebraska)
 Clough Lake (Logan County, Nebraska)